Museo di storia naturale sezione di zoologia La Specola – museo di Firenze, sezione del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze 
 Museo della Specola di Bologna – museo di Bologna, parte del Sistema Museale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bologna; fu sede del Dipartimento di Astronomia
 Museo La Specola - Osservatorio astronomico – museo di Padova, sede dell'antico osservatorio astronomico dell'Università